Шатлар може да се односи на:

 Шатлар (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Шатлар (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја